Salpa – gatunek ryby
 „Salpa” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Regia Marina
 Salpa – włoski okręt podwodny